Trick ist:

 aus dem Englischen für Kunstgriff, Kunststück, Streich von französisch trique = Betrug, Kniff
 ein pfiffiges Kunststück, z. B. beim Zaubern, siehe Zauberkunst oder Kartenkunst
 ein einzelnes Kunststück eines Artisten, siehe Trick (Zirkus)
 ein Lifehack
 die englische Bezeichnung für einen Stich in Kartenspielen wie Whist, siehe Stich (Kartenspiel)
 spezielle Sprünge bei Trendsportarten, siehe Snowboardtrick und Skateboardtrick
 eine Abkürzung für Trickfilm, siehe Animation

 der deutsche Name eines der drei Neffen von Donald Duck, siehe Liste der Bewohner Entenhausens

Trick bezeichnet: 

 Alles Trick, eine Trickfilmreihe des DDR-Fernsehens
 Trick (Film), einen US-amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 1999
 Trick 17, einen Kunstgriff, dessen Funktionsweise für Nichteingeweihte nicht offensichtlich ist

Tricks bezeichnet:

 Tricks, einen US-amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 2003

Siehe auch:
 Trickster
 Trigg
 Trik